Chelmsford kan syfta på följande:

 Chelmsford, stad i Essex, England, Storbritannien
 City of Chelmsford, distrikt (kommun) i Essex, England, Storbritannien
 Chelmsford, Massachusetts, ort i USA
 Chelmsford, Ontario, ort i Kanada